O Cascais Women's Pro 2015 foi a oitava das 10 etapas do ASP World Tour de 2015, o principal Circuito Mundial de Surf Feminino. A prova decorreu de 22 a 28 de setembro de 2015, na Praia de Carcavelos, em Cascais, Lisboa, e foi disputada por 18 surfistas, incluindo uma portuguesa e uma brasileira. A surfista norte-americana Courtney Conlogue venceu a prova ao derrotar a compatriota Lakey Peterson na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Cascais Women's Pro
Liga Mundial de Surfe
Cascais Women's Pro
Competições de surfe
Campeonatos femininos da World Surf League
Surf de Portugal